Willgerodt ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Willgerodt (1841–1930), deutscher Chemiker
 Dora Willgerodt-Brünner (1887–1983), deutsche Malerin und Grafikerin
 Hans Willgerodt (1924–2012), deutscher Ökonom
 Jan-Philip Willgerodt (* 1978), deutscher Handballspieler